

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Marszałki – część miasta Mszana Dolna
 Marszałki – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Marszałki – przysiółek wsi Turawa w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Turawa
 Marszałki – część wsi Ulanica w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Marszałki – część wsi Pewel Wielka w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia
 Marszałki – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Marszałki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną

Miejscowości na Białorusi 
 Marszałki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wołożyn